

Geografia 
 Germania
 Ise  – un tributario dell'Aller nella Bassa Sassonia
 Giappone
 Ise  – vecchia provincia
 Ise  – città della prefettura di Mie
 Nigeria
 Ise  – città dello stato di Ekiti

Sigle 
 Indicatore situazione economica 
 International Society of Electrochemistry  – organizzazione scientifica internazionale
 Ion selective electrode  – elettrodo ionoselettivo o elettrodo a membrana
 Istanbul Stock Exchange
 Istituto per lo studio degli ecosistemi  – Consiglio nazionale delle ricerche

Codici 
 ise – codice ISO 639-3 della lingua dei segni italiana

Altro 
 Ise – nave da battaglia della Marina imperiale giapponese
 Ise – poetessa giapponese